Вереме́енко () — восточнославянская фамилия. Известные носители:
 Веремеенко, Анастасия Владимировна (род. 1987) — белорусская баскетболистка.
 Веремеенко, Владимир Владимирович (род. 1984) — белорусский и российский баскетболист.
 Веремеенко, Наталья Николаевна (в девичестве Пашина; род. 1950) — ректор Магнитогорской государственной консерватории (академии) имени М. И. Глинки (с 2000 г.).
 Веремеенко, Сергей Алексеевич (род. 1955) — российский бизнесмен.
 Веремеенко, Тимофей Степанович (1856—?) — казак, землепашец, депутат Государственной думы II созыва от Черниговской губернии.